Ива́н Алексе́ев (Ива́н Алексе́евич Староду́бский);  — , ) — старообрядческий деятель поморского согласия; историк, старообрядческий писатель, иконописец, по происхождению государственный крестьянин; автор многих сочинений по истории и вероучению старообрядчества. Наиболее известное его сочинение, «История о бегствующем священстве», повествует об основании Ветковских слобод и возникновении практики приёма беглых попов из новообрядческой церкви (Русская православная церковь).

Биография 
Иван Алексеев родился в 1709 году в центральной России в старообрядческой семье. В молодые годы переселился в Стародубье (по месту своего проживания и получил прозвище «Стародубский»), часто и много разъезжал по стране, подолгу бывая в Москве. Алексеев был знаком со многими известными в то время деятелями и духовными отцами поморского староверия, с руководителями Выговского монастыря.

Иван Алексеев был одним из первых старообрядческих историков. Его книга «История о бегствующем священстве» (впервые издана в 2005 году в Москве издательством «Археодоксия») является первым историческим повествованием о становлении и первых годах существования старообрядческих Ветковских слобод, в этой книге он также рассказал о возникновении практики приёма священников, переходящих из реформированной новообрядческой православной церкви в старообрядчество. Данная практика привела к возникновению беглопоповских согласий в старообрядчестве.

Всего Иваном Алексеевым было написано более 30 произведений. Среди сочинений особое значение имели и произведения, направленные в защиту бессвященнословного брака у беспоповцев (сочинение «Тайна брака»). Он поддерживал мнение, высказанное выговским старцем Михаилом Вышатиным (ум. 1732), что брак есть таинство не по причине венчания, а по самому существу супружеской любви. Иван Алексеев Стародубский был не только талантливым писателем, но и грамотным полемистом. Известно о его многочисленных беседах с представителями других старообрядческих согласий (федосеевцами, беглопоповцами, нетовцами), а также с представителями российской синодальной церкви и даже с иезуитами.

Иван Алексеев был весьма хорошим иконописцем, иконы его работы украшали храмы староверов-поморцев Москвы, Стародуба и других городов.

По описанию Павла Любопытного, Иван Стародубский «был росту небольшаго, благолепие и весёлость лица его, красота брады, украшенная сединою, и расторопность его в деянии доказывают в нём важного и предприимчивого мужа. Он скончался честно в Стародубе 1776 года, от рождения своего 67 лет».

Сочинения 
 История о бегствующем священстве
 О тайне Брака
 Полная апология о наречном пении
 Краткое описание Старообрядческой Церкви
 Книга Титинъ — о двуперстном сложении и троеперстии Никона
 Исследование о Христовом священстве и опровержение бегствующего иерейства старообрядцев
 Книга: О бегствующем иерействе разговоры и извещение
 О перенесении честных мощей святаго Николы Чудотворца
 и другие.

См. также 
 Московская Поморская старообрядческая община

Литература 
 Безгодов А. А. Иван Алексеев и его сочинения. //Иван Алексеев (Стародубский). История о бегствующем священстве. — М.: Археодоксия, 2005. — С. 3—4.
 Павел Любопытный. Исторический словарь. — Саратов, 1914.
 Павел Любопытный. Исторический словарь староверческой церкви. — M., 1863. — С. 24.

Ссылки 
 
 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XVIII века
Деятели старообрядчества
Стародубщина
Древлеправославная поморская церковь
Иконописцы Российской империи